

Personnalités 
 Lin Shu (1852 - 1924) est un écrivain chinois ;
 Shu Aiello est une réalisatrice et directrice de production française d'origine italienne.
 Shu Qi (1976 - ) est une actrice taïwanaise ;
Shu Xiuwen (1915-1969), actrice chinoise.

Lieux

Territoires 
Plusieurs territoires de l’ancienne Chine portent ce nom :
 l’ancien royaume de Shu est un royaume correspondant à peu près à la période des dynasties Shang et Zhou de Chine (1600 av. J.-C. - 256 av. J.-C.);
 le royaume de Shu est un royaume de la période des Trois Royaumes (220 - 262) ;
 le Shu antérieur et le Shu postérieur sont deux royaumes distincts de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes (907 - 960).
 Shu peut aussi désigner la province moderne du Sichuan.

Technique 
 le Dao Shu est un art martial créé en 1970.

Œuvre 
 Shu, Shu Jing, ou Shang Shu, sont les noms chinois du Classique des documents, recueil de documents politiques et administratifs datant du  millénaire av. J.-C. jusqu’en 621 av. J.-C. (fin de la période des Zhou occidentaux).

Sigle 

SHU est un sigle qui peut signifier :
 Scoville heat units en anglais, des unités utilisées dans l'échelle de Scoville,
 Syndrome hémolytique et urémique,

Code 
SHU est un code qui désigne :

Voir aussi

Articles connexes